Sarah Walker puede referirse a:

Sarah Walker personaje de la serie televisiva Chuck.
Sarah Walker, mezzosoprano británica.